Маряшин - фамилия.

 Маряшин, Александр Васильевич (1915-1991) - Герой Социалистического Труда (1959) 
 Маряшин, Андрей Сергеевич (род. 1967) - бронзовый призёр чемпионата мира по хоккею с мячом 2003 года.
 Маряшин, Юрий Евгеньевич (род. 1949) - кандидат биологических наук, специалист в области боевых искусств (оперативное карате).